Строина — деревня в Смоленской области России, в Ельнинском районе. Население – 4 жителя (2007 год)  Расположена в юго-восточной части области в 11 км к юго-западу от города Ельня, в 9 км южнее автодороги  Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок, в 4 км к западу от автодороги  Сафоново — Рославль. В 12,5 км севернее деревни железнодорожная станция Дёмщино на линии Смоленск - Сухиничи. Входит в состав Леонидовского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была местом ожесточённых боёв и дважды была оккупирована гитлеровскими войсками. 1-й раз в июле 1941 года (освобождена в ходе Ельнинской операции), 2-й раз в октябре 1941 года (освобождена в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции в 1943 году)..

Экономика 
Фермерское хозяйство «Наследник» .

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района